Алекса́ндр Алекса́ндрович Орло́в:
 Орлов, Александр Александрович (в монашестве Кирилл; 1837—1890) — священнослужитель Русской православной церкви, епископ Ковенский, викарий Литовской епархии.
 Орлов, Александр Александрович (1889—1974) — советский артист балета, эстрады и кино.
 Орлов, Александр Александрович (1936—1981) — русский поэт.
 Орлов, Александр Александрович (1954—2021) — советский и российский хоккеист.